Ciaccio ist der Familienname folgender Personen: 

 Alessandro Ciaccio (1818–1897), italienischer Freiheitskämpfer  
 Damiano Ciaccio (* 1989), Schweizer Eishockeyspieler
 Francesco Paolo Ciaccio (1821–1885), italienischer Freiheitskämpfer  
 Giangiacomo Ciaccio Montalto (1941–1983), italienischer Beamter, Mafiaopfer  
 Giuseppe Vincenzo Ciaccio (1824–1901), italienischer Anatom und Histologe  
 Peter Ciaccio (* 1975), italienischer evangelischer Theologe und Filmkritiker 
 Philip Ciaccio (1927–2015), US-amerikanischer Politiker   
 Roberto Ciaccio (1951–2014), italienischer Künstler